De Super League is de hoogste voetbalafdeling in Zwitserland in de betaalde mannencompetitie die door de Zwitserse voetbalbond (SFV/ASF) georganiseerd. Middels afspraken tussen de Liechtensteinse voetbalbond en de SFV/ASF is FC Vaduz de enige club uit het vorstendom Liechtenstein die aan de Super League kan deelnemen. In de Super League wordt gestreden om het landskampioenschap voetbal (Schweizer Fußballmeister / Champion de Suisse de Football).

Competitie 

De Super League telt tien clubs die vier keer tegen elkaar uitkomen in 36 speelrondes. De competitie start gewoonlijk in de loop van juli en eindigt meestal in mei, waarbij in december en januari een winterstop gehouden wordt. De volgorde waarop de positie op de ranglijst wordt bepaald, hangt af van achtereenvolgens: het aantal wedstrijdpunten, het aantal verliespunten, het doelsaldo en het aantal gemaakte doelpunten.

Kampioenschap 
De winnaar van de Super League is de kampioen betaald voetbal van Zwitserland. Als landskampioen mag die club ook deelnemen aan de (kwalificatierondes van de) Champions League. De positie van Zwitserland op de UEFA-coëfficiëntenranglijst maakt daarvoor wel uit.

Deelname aan Europese toernooien 
De UEFA organiseert de Europese toernooien Champions League, Europa League en de Conference League. De UEFA bepaalt op basis van de clubprestaties van een land in de afgelopen vijf seizoenen met hoeveel clubs een land mag deelnemen aan deze toernooien. Hiertoe zijn de UEFA-coëfficiënten opgesteld. Zoals de Zwitserse voetbalbond er nu voor staat op de UEFA-coëfficiëntenranglijst, plaatst de kampioen zich voor de (kwalificatierondes van de) UEFA Champions League. De nummers twee en drie en de winnaar van de Schweizer Cup plaatsen zich voor de (kwalificatierondes van de) UEFA Europa Conference League.

Deze verdeling verandert wanneer de bekerwinnaar zich voor de Champions League plaatst. In dat geval speelt de bekerwinnaar in de Champions League en plaatst de nummer vier van de competitie zich ook voor de (kwalificatierondes van de) Europa Conference League.

Degradatie 
De nummer tien van de eindrangschikking degradeert rechtstreeks naar de Challenge League. Deze ploeg zal worden vervangen door de kampioen van de tweede klasse. De nummer negen van de ranglijst speelt promotie/degradatiewedstrijden tegen de nummer twee van de Challenge League om een plaats op het hoogste niveau. Het gaat daarbij om een dubbel duel, waarbij de herkanser uit de Super League als eerste thuis speelt.

Barrage

Geschiedenis
Van het seizoen 2003/2004 tot en met 2011/2012 speelde de nummer negen van de Super League barragewedstrijden tegen de nummer twee van de Challenge League. Daarna werd er voor een afschaffing van deze play-offs gestemd. De afschaffing van de barragewedstrijden zorgde voor een verminderde spanningsboog in de competitie, waarnaar eind 2017 opnieuw werd gestemd over de herinvoering ervan. De twintig profclubs van de SFL (uit zowel de Super League als de Challenge League) konden echter niet tot een tweederdemeerderheid komen. Er waren tien stemmen vóór en tien stemmen tegen. De discussie laaide een jaar later opnieuw op, waarna er opnieuw over de herintroductie van de barragewedstrijden werd gestemd. Nu werd met zestien stemmen vóór en vier stemmen tegen wél een ruime meerderheid gehaald, waardoor de play-offs vanaf het seizoen 2018/2019 zouden terugkeren.

Omdat het tv-contract in 2021 eindigde, besloot de Zwitserse voetbalbond in 2020 tot een nieuw voorstel voor het competitieformat (Modusänderung). Een competitie met twaalf clubs volgens het Schotse model behaalde echter ook geen tweederdemeerderheid (tien stemmen vóór, tien stemmen tegen), waardoor er met tien clubs verder gespeeld zou worden. Op 20 mei 2022 werd er opnieuw gestemd over een competitie met twaalf clubs en een nieuw format waarin in drie fases met play-offs wordt gespeeld. Deze keer werden alle voorstellen aangenomen.

Op 11 november 2022 werd na een golf van kritiek van de fans toch het nieuwe format met play-offs afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt vanaf 2023/24 het Schotse model waarin eerst drie keer tegen elkaar wordt gespeeld in 33 speelrondes, daarna wordt de rangschikking in tweeën gesplitst en volgen er nog vijf speelrondes voor iedere club.

Licentievoorwaarden
Om wedstrijden in de Super League te kunnen spelen, moet aan voorwaarden worden voldaan. De stadionvereisten zijn opgenomen in de SFL Stadionkatalog A. Daarbij zijn de belangrijkste eisen: 

 De minimale capaciteit bedraagt 5.000 plaatsen, waarvan minimaal 20% zitplaatsen;
 In het uitvak kunnen minstens 600 mensen plaatshebben;
 De lichtsterkte bedraagt minimaal 800 lux;
 Er is één jaar dispensatie mogelijk, dan moet het stadion voldoen aan de eisen voor de Challenge League.

Naamgeving

Historisch overzicht 
 Tussen haakjes het aantal behaalde landstitels.

Aantal landskampioenschappen (1897-2022)

Eeuwige ranglijst deelname 

 Clubs vet weergegeven spelen in het seizoen 2022/23 in de Super League.

Topscorers (sinds 2000)

Toeschouwers (sinds 2003) 

[*] In het seizoen 2019/20 en 2020/21 werd er (gedeeltelijk) met capaciteitsbeperkingen gespeeld vanwege de coronapandemie.

Scheidsrechters
Bijgaand een overzicht van Zwitserse scheidsrechters die niet alleen actief zijn of waren in de Super League, maar daarnaast ook internationale wedstrijden leiden of hebben geleid.

Axpo Super League